Regency Enterprises — компания, располагающаяся в Лос-Анджелесе. Основана Арноном Милчэном и Джозефом Патриком Грейсом в 1982 под названием Embassy International Pictures, но затем его пришлось сменить из-за претензий Нормана Мильтона Лира и его Embassy Pictures (также известной как Avco Embassy Pictures с 1975 по 1982 годы).

New Regency 
New Regency Production — продюсерская компания, основанная Арноном Милчэном в 1991 году и является дочерней компанией Regency Enterprises. New Regency Production занимается преимущественно продюсированием кинофильмов, в её активе около 100 работ.

В сентябре 1997 год Милчэн заключил 15-летний договор с 20th Century Fox, тем самым завершив сотрудничество с Warner Bros. News Corporation (ныне The Walt Disney Studios), управляющая 20th Century Fox, вложила в New Regency 200 миллионов долларов в обмен на получение 20 % акций компании. В январе 2011 года Fox и New Regency продлили договор до 2022 года.

Regency Television 
Regency Television — совместное предприятие Regency Enterprises и Fox Television Studios, основанное в 1998 году. Наиболее известные её шоу — это научно-фантастический драматический телесериал Город пришельцев, а также ситкомы Малкольм в центре внимания и Шоу Берни Мака.

17 июля 2007 года Regency Television прекратила своё существование после 10 лет работы. Однако в 17 января 2011 года New Regency анонсировала возобновление деятельности своего телевизионного подразделения после продления договора с компанией 20th Century Fox до 2022 года.

Инвестиции 
 Regency Television (50 %) — совместное предприятие Regency Enterprises и Fox Television Studios.
 BabyFirstTV (30 %) — кабельный канал в США для детей до 3 лет.
 The Israeli Network (?%) — американский кабельный канал.
 Nine Network (?%) — австралийский коммерческий телеканал.
 Channel 10 (?%) — коммерческий телеканал в Израиле.

Фильмография

Embassy International Pictures N. V 
 
 Однажды в Америке/Once Upon a Time in America
 Бразилия/Brazil
 Легенда/Legend
 Stripper
 Man on Fire

Regency International Pictures 
 Кто такой Гарри Крамб?
 Большой человек в универсистетском городке
 Война Роузов
 Красотка
 Вопросы и ответы

1990-е 
 Виновен по подозрению/Guilty by suspect (1991)
 Подмена/Switch (1991)
 Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе/JFK (1991)
 Исповедь невидимки/Memoirs of an Invisible Man (1992)
 Сила личности/The Mambo Kings (1992)
 Короли мамбо/The Mambo Kings (1992)
 Черепаший пляж/Turtle Beach (1992)
 В осаде/Under Siege (1992)
 Соммерсби/Sommersby (1993)
 С меня хватит!/Falling Down (1993)
 Сделано в Америке/Made in America (1993)
 Освободите Вилли/Free Wily (1993)
 Той самой ночью/That Night (1993)
 Щелкунчик (1993)
 Небо и земля/Heaven & Earth (1993)
 Шесть степней отчуждения/Six Degrees of Separation (1994)
 Клиент/The Client (1994)
 Прирождённые убийцы/Natural Born Killers (1994)
 Второй лучший/Second Best (1994)
 Кобб/Cobb (1994)
 Парни побоку/Boys on the Side (1995)
 В осаде 2: тёмная территория/Under Siege 2: Dark Territory (1995)
 Освободите Вилли 2/Free Willy 2: The Adventure Home (1995)
 Магазин «Империя»/Empire Records (1995)
 Имитатор/Copycat (1995)
 Схватка/Heat (1995)
 Время убивать/A Time To Kill (1996)
 Жестяной кубок/Tin Cup (1996)
 Автостоянка/Carpool (1996)
 Богус/Bogus (1996)
 Северная звезда/North Star (1996)
 Ловец солнца/Sunchaser (1996)
 Убийство в Белом доме/Murder at 1600 (1997)
 Освободите Вилли 3: Спасение/Free Willy 3: The Rescue (1997)
 Секреты Лос-Анджелеса/L.A. Confidential (1997) На грани разрыва/Breaking Up (1997) Адвокат дьявола/The Devil’s Advocate (1997)
 Человек, который знал слишком мало/The Man Who Knew Too Little (1997)
 Честная куртизанка/Dangerous Beauty (1998)
 Город ангелов/City of Angels (1998)
 Переговорщик/The Negotiator (1998)
 Прощай, любовник/Goodbye Lover (1998)
 Просто неотразима/Simply Irresistible (1999)
 Западня/Entrapment (1999)
 Бойцовский клуб/Fight Club (1999)
 Сон в летнюю ночь/A Midsummer Night’s Dream (1999)
 Управляя полётами/Pushing Tin (1999)

 2000-е 
 Дом большой мамочки (2000)
 Ослеплённый желаниями (2000)
 Страна тигров (2000)
 Чёрный рыцарь (2001)
 Не говори ни слова (2001)
 Пошел ты, Фредди (2001)
 Ничего себе поездочка (2001)
 Крутой Джо (2001)
 Особо тяжкие преступления (2002)
 Жизнь или что-то вроде того (2002)
 Неверная (2002)
 Сорвиголова (2003)
 К чёрту любовь! (2003)
 Вердикт за деньги (2003)
 Поворот не туда (2003)
 Первая дочь (2004)
 Соседка (2004)
 Гнев (2004)
 Электра (2005)
 Угадай, кто? (2005)
 Мистер и миссис Смит (2005)
 Маленький Манхэттен (2005)
 Дом большой мамочки 2 (2006)
 Киносвидание (2006)
 Фонтан (2006)
 Охранник (2006)
 Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён (2006)
 Элвин и бурундуки (2007)
 Очень эпическое кино (2007)
 Пожарный пес (2007)
 Телепорт (2008)
 Марли и я (2008)
 Знакомьтесь: Дэйв (2008)
 Знакомство со спартанцами (2008)
 Зеркала (2008)
 Фантомы (2008)
 Короли улиц (2008)
 Однажды в Вегасе (2008)
 Война невест (2009)
 Пришельцы на чердаке (2009)
 Бесподобный мистер Фокс (2009)
 Элвин и бурундуки 2 (2009)

 2010-е 
 Мармадюк (2010)
 Рыцарь дня (2010)
 Вампирский засос (2010)
 Любовь и другие лекарства (2010)
 Большие мамочки: Сын как отец (2011)
 Монте-Карло (2011)
 Сколько у тебя? (2011)
 Время (2011)
 Фантом (2011)
 Элвин и бурундуки 3 (2011)
 Город порока (2013)
 Кадры (фильм) (2013)
 Va-банк (2013)
 Двенадцать лет рабства (2013) (дистрибуция в Северной Америке совместно с Fox Searchlight)
 Ной (2014)
 Бёрдмэн (2014)
 Исчезнувшая (2014)
 Игра на понижение (2015)
 Выживший (2015)
 Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (2015)
 Кредо убийцы (2016)
 Лекарство от здоровья (2017)
 Богемская Рапсодия (2018)
 Девушка, которая застряла в паутине (2018)
 Маяк (2019)
 Маленькие женщины (2019)

 2020-е 

 Глубокие воды (2022)
 Варяг (2022)
 Варвар ( 2022)
 Амстердам (2022)
 Байкеры (2023)

 Запланированные 
 Splinter Cell Скала Фрэгглов

Кинокомпании США
Дочерние компании The Walt Disney Company